Organi parlamentari della Camera dei deputati
 Organi parlamentari del Senato della Repubblica